|-
| 10401 - ||  || 6 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10402 - ||  || 8 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10403 Marcelgrün ||  || 22 noiembrie 1997 || Kleť || , 
|-
| 10404 McCall ||  || 22 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10405 Yoshiaki ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 10406 ||  || 24 noiembrie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 10407 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 10408 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 10409 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 10410 ||  || 4 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 10411 ||  || 15 decembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 10412 Tsukuyomi ||  || 21 decembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 10413 Pansecchi ||  || 29 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 10414 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10415 Mali Lošinj ||  || 23 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 10416 Kottler ||  || 14 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10417 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10418 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10419 - ||  || 11 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10420 - ||  || 27 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10421 Dalmatin ||  || 9 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 10422 ||  || 14 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 10423 Dajčić || 1999 BB || 16 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 10424 Gaillard ||  || 20 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 10425 Landfermann ||  || 20 ianuarie 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 10426 Charlierouse ||  || 16 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10427 Klinkenberg || 2017 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10428 Wanders || 2073 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10429 van Woerden || 2546 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10430 Martschmidt || 4030 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10431 Pottasch || 4042 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10432 Ullischwarz || 4623 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10433 Ponsen || 4716 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10434 Tinbergen || 4722 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10435 Tjeerd || 6064 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10436 Janwillempel || 6073 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10437 van der Kruit || 6085 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10438 Ludolph || 6615 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10439 van Schooten || 6676 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10440 van Swinden || 7636 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10441 van Rijckevorsel || 9076 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10442 Biezenzo || 4062 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10443 van der Pol || 1045 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10444 de Hevesy || 3290 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10445 Coster || 4090 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10446 Siegbahn || 3006 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10447 Bloembergen || 3357 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10448 Schawlow || 4314 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10449 Takuma || 1936 UD || 16 octombrie 1936 || Nice || 
|-
| 10450 Girard || 1967 JQ || 6 mai 1967 ||  || , 
|-
| 10451 - || 1975 SE || 28 septembrie 1975 || Anderson Mesa || 
|-
| 10452 Zuev ||  || 25 septembrie 1976 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 10453 Banzan ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 10454 Vallenar || 1978 NY || 9 iulie 1978 || La Silla || 
|-
| 10455 Donnison ||  || 9 iulie 1978 ||  || 
|-
| 10456 Anechka ||  || 8 august 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 10457 Suminov ||  || 31 august 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 10458 Sfranke ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 10459 Vladichaika ||  || 27 septembrie 1978 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 10460 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 10461 - || 1978 XU || 6 decembrie 1978 || Palomar || E. Bowell, 
|-
| 10462 - || 1979 KM || 19 mai 1979 || La Silla || 
|-
| 10463 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 10464 Jessie || 1979 SC || 17 septembrie 1979 ||  || 
|-
| 10465 - ||  || 29 noiembrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 10466 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10467 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10468 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10469 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10470 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10471 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10472 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10473 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10474 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10475 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10476 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10477 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10478 Alsabti || 1981 WO || 24 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10479 Yiqunchen || 1982 HJ || 18 aprilie 1982 || Anderson Mesa || 
|-
| 10480 Jennyblue ||  || 15 mai 1982 || Palomar || Palomar
|-
| 10481 Esipov ||  || 23 august 1982 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 10482 Dangrieser ||  || 14 septembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10483 Tomburns ||  || 4 septembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10484 Hecht || 1983 WM || 28 noiembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10485 ||  || 21 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10486 ||  || 15 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10487 Danpeterson ||  || 14 aprilie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 10488 - ||  || 12 septembrie 1985 ||  || P. Wild
|-
| 10489 - ||  || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10490 - || 1985 VL || 14 noiembrie 1985 ||  || 
|-
| 10491 ||  || 27 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10492 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10493 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10494 ||  || 29 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10495 - || 1986 RD || 8 septembrie 1986 ||  || 
|-
| 10496 - || 1986 RK || 11 septembrie 1986 || Brorfelde || P. Jensen
|-
| 10497 - || 1986 RQ || 11 septembrie 1986 || Brorfelde || P. Jensen
|-
| 10498 Bobgent ||  || 11 septembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10499 ||  || 7 septembrie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10500 Nishi-koen || 1987 GA || 3 aprilie 1987 ||  || 
|-